Gish - o álbum de estréia do Smashing Pumpkins
 Gish – jogo eletrônico

Pessoas
Annabeth Gish
Duane Tolbert Gish
Lillian Gish

Desambiguação